Stock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stock Township (Harrison County, Ohio)
 Stock Township (Noble County, Ohio)